Surette est un nom vernaculaire pouvant se rapporter indifféremment à trois espèces de plantes différentes : Rumex arifolius, Rumex acetosa ou Phyllanthus acidus.

Notes et références 

Nom de plante ambigu